Menge kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Mengē, ort, Benishangul-Gumuz,

Marshallöarna 

 Menge (ö), Jaluit, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar